Eds kyrka kan syfta på:

Eds kyrka, Värmland
Eds kyrka, Ångermanland
Eds kyrka, Uppland
Västra Eds kyrka – iSmåland
Östra Eds kyrka – iÖstergötland
Dals-Eds kyrka – i Dalsland